Klobichsee steht für:

 Großer Klobichsee, See in der Gemeinde Waldsieversdorf, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Klobichsee (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg